.中国  — національний домен для КНР.

Відмінністю від діючого домену «.cn» є те, що в новому домені «.中国» всі імена другого рівня писатимуться виключно спрощеними китайськими ієрогліфами.

Див. також 
 .中國
 .台灣

Національні домени верхнього рівня